

Симоновська сільська рада — сільське поселення, Угловський район, Алтайський край
 Симоновська сільська рада — сільське поселення, Шимановський район, Амурська область